Сентенарио де ла Конститусион има више значења:

 Сентенарио де ла Конститусион (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сентенарио де ла Конститусион, Доминго Леос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику